Хинкс - фамилия:

 Хинкс, Томас (1818—1899) — английский учёный-зоолог.
 Хинкс, Уильям (1752—1797) — ирландский художник.
 Хинкс, Фрэнсис (1807—1885) — канадский государственный деятель, премьер-министр провинции Канада и министр финансов Канады.

См. также 
 Хинкл
 Хинкис